Think – gruppo musicale statunitense
 Think – singolo dei "5" Royales del 1957
 Think! – album di James Brown del 1960
 Think – singolo di James Brown del 1960
 Think – singolo di Brenda Lee del 1964
 Think – singolo dei Rolling Stones del 1966
 Think! – album di Lonnie Smith del 1968
 Think – singolo di Aretha Franklin del 1968
 Think (About It) – singolo di Lyn Collins del 1972
 Think – singolo degli Information Society del 1990
 Think – album di Paolo Fresu e Uri Caine del 2009